Нововолодимирівська сільська рада — Миколаївська область, Березнегуватський район
 Нововолодимирівська сільська рада — Херсонська область, Голопристанський район